В одиночному жіночому розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 
 Івонн Гулагонг (фінал)
 Вірджинія Вейд (Переможниця)
 Пат Валкден Преторіус (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

British Hard Court Championships